Murangi ist der Familienname folgender Personen:

 Itah Kandji-Murangi (* 1957), namibische Politikerin und Ministerin
 Tjipee Murangi, namibischer Straßenradrennfahrer